Hetsch är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Hetsch
 Gustav Hetsch
 Gustav Friedrich Hetsch
 Philipp Friedrich von Hetsch

Tyska efternamn